Channel Islands (Engels: channel = kanaal; islands = eilanden) kan verwijzen naar:

 Kanaaleilanden, een groep eilanden in Het Kanaal, voor de kust van Normandië, die horen bij het Verenigd Koninkrijk;
 Channel Islands (Californië), een groep eilanden voor de kust van het zuiden van Californië, in de Grote Oceaan.
 Channel Islands National Park, nationaal park in de Amerikaanse staat Californië
 California State University - Channel Islands, een Amerikaanse openbare universiteit